Pucciniomycotina es una subdivisión de hongos dentro de la división Basidiomycota. Contiene 9 clases , 20 órdenes y 37 familias. Se han descrito cerca de 8400 especies de Pucciniomycotina, más del 8% de todos los hongos descritos. La subdivisión se considera un grupo hermano de Ustilaginomycotina y Agaricomycotina. El grupo se nombraba como la clase Urediniomycetes hasta 2006, cuando se elevó de escala a subdivisión y recibió el nombre del orden más numeroso, Pucciniales.

Descripción 
Existe una alta diversidad morfológica en los pucciniomicotinos. Las formas esporulantes varían desde basidiocarpos (presentes únicamente en Atractiellomycetes, Agaricostilbomycetes y Pucciniomycetes), hongos filamentosos (mohos) hasta simples levaduras. Algunos pueden ser hongos dimórficos que pueden tener un estado de levadura y un estado filamentoso o moho, dependiendo de la temperatura. La presencia de poros septales simples une a Pucciniomycotina y lo distingue de los grupos hermanos. El predominio de manosa en las paredes celulares también es una característica de unión del grupo.

Ciclo de vida 
Algunos miembros solo se conocen por sus anamorfos y las etapas asexuales predominan en la mayoría, en algunas especies esta es la única forma conocida. Una característica sorprendente de Puccinomycotina es el patrón de desarrollo único. Tienen los ciclos de vida más complejos conocidos en el reino fúngico, con cinco etapas de esporas diferentes. Estudios han demostrado que Pucciniales tiene uno de los genomas más grandes dentro el reino Fungi y que la expansión del tamaño del genoma puede ser común. Esto explica los complejos ciclos de vida dentro del grupo.

Ecología 
Los pucciniomicotinos son fundamentalmente parásitos, y pueden parasitar a artrópodos, vegetales u otros hongos. La mayoría son patógenos de plantas, entre ellos hay algunos que constituyen enfermedades de importancia económica, ya que afectan a cultivos, por ejemplo la roya del trigo. Algunos forman micorrizas.

Sistemática 

Contiene las siguientes clases:

 Agaricostilbomycetes
 Atractiellomycetes
 Classiculomycetes
 Cryptomycocolacomycetes
 Cystobasidiomycetes
 Mixiomycetes
 Microbotryomycetes
 Pucciniomycetes
 Tritirachiomycetes
 Spiculogloeomycetes

Filogenia 

Las relaciones filogenéticas de las clases serían las siguientes según los análisis moleculares:

Referencias 

Pucciniomycotina